Oberreuth ist der Ortsname von

 Oberreuth (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Oberreuth (Michelau), Ortsteil der Gemeinde Michelau in Oberfranken, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Oberreuth (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Horní Paseky (dt. Oberreuth), Ortsteil der Stadt Aš, Okres Cheb, Tschechien

Siehe auch:
 Oberreit
 Oberreut
 Oberreuten
 Oberroith